Шва́бах ():

 Швабах — город в Германии.
 Швабах — река в Германии.